Алексей Андреевич Дикарев (30 марта 1928 — 17 марта 1976) — передовик советского сельского хозяйства, Бригадир экспериментального хозяйства Оренбургского научно-исследовательского института молочно-мясного скотоводства, Шарлыкский район Оренбургской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1928 году в селе Никольское, ныне Шарлыкского района Оренбургской области, в семье русского крестьянина.

После окончания пяти классов Донгузской школы, в 1941 году стал работать рабочим в экспериментальном хозяйстве Оренбургского научно-исследовательского института молочно-мясного скотоводства. В 1948 году ушёл служить в Советскую Армию.

После службы, окончил обучение в горнопромышленной школе, стал работать забойщиком угольной шахты на Сахалине. В 1952 году вернулся в экспериментальное хозяйство. В 1958 году назначен бригадиром дойного гурта № 1. Полностью отдавал себя любимой работе с животными. Применял новаторские подходы в развитии животноводства.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства Алексею Андреевичу Дикареву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Неоднократно становился членом Оренбургского райкома КПСС.
 
Умер 17 марта 1976 года.

Награды 
 золотая звезда «Серп и Молот» (22.03.1966)
 орден Ленина (22.03.1966)
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Россовский В. П.,  Дикарев Алексей Андреевич, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки 
 Герои Отечества